Русла́н Петро́вич Дерев'я́ник (26 серпня 1976, с. Нова Гута Монастириського району Тернопільської області — 27 лютого 2016), український військовик, водій-механік БМП 72-ї окремої механізованої бригади (Біла Церква).

Життєпис 
Народився 26 серпня 1976 року в селі Нова Гута Монастириського району Тернопільської області. В 1991 році, після закінчення дев'яти класів Монастириської ЗОШ І-ІІІ ступенів вступив до Івано-Франківського ПТУ № 5, де опанував фах столяра-паркетника.

У 1994—1995 роках перебував на строковій службі у Збройних Силах України. Мешкав у м. Монастириськах. Працював на сезонних роботах, останніми роками — продавцем у магазині будівельних матеріалів.

Мобілізований на початку квітня 2014 року, брав участь у обороні Маріуполя та боях за Авдіївку. 23 червня 2014 року, коли їхав у відпустку, разом із 5 військовими потрапив у полон до банди Безлера в Горлівці, через місяць звільнений за обміном. Після звільнення з полону в складі групи військових побував на прийомі у Президента України Петра Порошенка. Згодом демобілізований.

Проходив тривале лікування наслідків полону в шпиталях Монастириська та Івано-Франківська. Помер 27 лютого 2016 року після важкої операції в лікарні Івано-Франківська, не вийшовши з коми. Залишилась дружина та двоє дітей. Похований 28 лютого 2016 року в рідному селі Нова Гута.

Залишилися дружина Оксана Петрівна та двоє дітей — 15-річний син і 8-річна донька.

Джерела 
 Космовська, І. Із героєм попрощалась Монастирищина  [Текст]: [Монастирищина попрощалася з воїном Русланом Дерев'яником] / І. Космовська // Вісті Придністров'я. — 2016. — 4 берез. — С. 3.
 Цебрій, Є. Після двох місяців полону Руслан із Монастириської нарешті дома!  / Євгенія Цебрій // 20 хвилин (Тернопіль). — 2014. — 31 липня.
 Нікітіна, Ю. Боєць, який пережив полон, помер після операції  / Юлія Нікітіна // 20 хвилин (Тернопіль). — 2016. — 4 березня.
 Вічна слава і пам'ять Герою!  // Монастириська РДА. — 2016. — 29 лютого.

Уродженці Нової Гути (Монастириський район)
Поховані в Монастириському районі